Die Spielzeit 2004/05 ist die 56. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 8 Teams eine Dreifachrunde zu je 21 Spielen.

Nach der Hauptrunde wird ein Playoff gespielt (1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6., 4. vs 5.).  Der Sieger der Playoffs wird Schweizer Meister.

Die Verlierer der Playoff-Viertelfinale Spielen ein Playout. Die Verlierer der ersten Playoutrunde spielen eine Auf-/Abstiegsrunde mit den ersten Zweien der NLB.

Hauptrunde

Rangliste 

Stand: 19. Oktober 2017

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Playout

Playout 
Modus ist Best of Five

Spiel um Platz 5/6 
Modus ist Best of Five

Auf-/Abstiegsrunde 

Stand: 19. Oktober 2017

Playoff

Play-off-Baum

Halbfinale 
Modus ist Best of Five

HR = Hauptrunde, FR = Finalrunde

Spiel um Platz 3/4 
Modus Best of Three

Finale 
Modus ist Best of Five

Einzelnachweise 

2004 2005
Handballsaison 2004/05